Galarza est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est galar avec le suffixe za et qui signifie « l'endroit où abondent les branches mortes », ce patronyme précise la localisation de la demeure ancestrale.

Patronyme 

 Andrés López de Galarza, un capitaine espagnol du  ;
 Gregorio González Galarza (1869 - 1948), photographe espagnol ;
 Joaquín Galarza (1928-2004), un anthropologue mexicain ;
 Louis de Funès de Galarza (1914-1983), acteur français ;
 Mariano Galarza (1986-), un joueur argentin de rugby à XV ;
 Valentín Galarza Morante (1882-1951), un militaire et homme politique espagnol.
Patronyme basque